Sjöström [] ist ein schwedischer Familienname.

Namensträger 
 Anna Sjöström (* 1977), schwedische Fußballspielerin
 Fredrik Sjöström (* 1983), schwedischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Harri Sjöström (* 1952), finnischer Jazzmusiker
 Jan Sjöström (* 1948), schwedischer Fußballspieler
 Lars Sjöström (* 1939), schwedischer Fußballspieler
 Nell Sjöström (1933–2021), schwedische Leichtathletin; siehe Nell Ersson
 Raphaëlle Monod-Sjöström (* 1969), französische Freestyle-Skierin
 Sarah Sjöström (* 1993), schwedische Schwimmerin
 Victor Sjöström (1879–1960), schwedischer Regisseur und Schauspieler

Familienname
Schwedischer Personenname